Rejony:
 Santos – miasto w Brazylii
 Los Santos
Osoby o nazwisku Santos:
 Márcio Santos – brazylijski piłkarz 
 André Santos – brazylijski piłkarz
 Antônio Dias dos Santos – brazylijski piłkarz
 Nílton Santos – brazylijski piłkarz
 Lucélia Santos – brazylijska aktorka, reżyserka i producentka
 Bruno Santos – brazylijski model
 Paulo Santos – piłkarz portugalski
 Djalma Santos – brazylijski piłkarz
 José Eduardo dos Santos – polityk angolski
 Lucia dos Santos – zakonnica portugalska
 Giovanni dos Santos – meksykański piłkarz
 Sergio Dutra Santos – brazylijski siatkarz 
 Francileudo dos Santos – tunezyjski piłkarz brazylijskiego pochodzenia
Osoby o imieniu Santos:
 Santos Urdinarán – urugwajski piłkarz
 Antonio Santos Peralba – prezydent klubu piłkarskiego Real Madryt w 1940-1943
Inne:
 Santos FC – klub piłkarski
 Santos Laguna Torreón (znany jako Santos Laguna lub krótko Santos) – meksykański klub piłkarski
 Matt Santos – fikcyjna postać